Протогенея ( — «перворождённая»):

 Протогенея (Протогония) — персонаж древнегреческой мифологии, дочь Эрехтея и Праксифеи.
 Протогенея — персонаж древнегреческой мифологии, дочь Девкалиона и Пирры.
 Протогенея — персонаж древнегреческой мифологии, дочь Калидона и Эолии.
 (147) Протогенея — довольно большой и очень тёмный астероид главного пояса, движущийся вокруг Солнца по почти круговой орбите.